Universidad del Desarrollo, universitat privada de Xile
 Unió dels Demòcrates de la Dordonya, partit polític francès integrat a la Unió per a un Moviment Popular
 Front Unit per la Democràcia contra la Dictadura, partit polític de Tailàndia
 Up Dharma Down, grup de música pop originari de les Filipines
 Disseny centrat en l'usuari (del seu nom en anglès User-Driven Development), filosofia del disseny centrada en la usabilitat per a l'usuari final
 udd també és la composició en quarks (up+down+down) del neutró, partícula subatòmica sense càrrega elèctrica